Sofia de Grècia (princesa de Hessen-Kassel i de Hannover) (1914-2001)
 Sofia de Grècia (1938 - )